И́са () — мужское имя арабского происхождения. Это имя носил один из самых почитаемых исламских пророков — Иса ибн Марьям (Иисус).

Персоны
 Иса ибн Марьям — исламский пророк.
 Иса ибн Салман Аль Халифа (1933—1999) — первый эмир Государства Бахрейн, первый глава государства после снятия британского протектората.
 Иса ибн Али Аль Халифа(1848—1932) — 8-й хаким Бахрейна из династии Аль Халифа (1869—1932).
 Агила Салах Иса — ливийский государственный и политический деятель, президент Палаты представителей Ливии
 Иса аль-Фаиз Бинасруллах
 Иса ибн Фулайта — эмир Мекки (1133—1174)
 Иса Мухаммад Эффенди (Ustad Isa) — турецкий архитектор, ученик Синана
 Иса I — правитель тайфы Сильвес (1027—1040/1041)
 Иса II — правитель тайфы Сильвес (1048—1053)
 Иса III — правитель тайфы Сильвес (1058—1063)
 Иса-бей Исакович (ум. 1470) — османский военный и государственный деятель XV века, первый османский санджакбей Боснии (1454—1463, 1464—1470).

Фамилии
 Хамад аль-Иса
 Иса, Шериф

См. также 
 Исаев